Порция (; † 42 пр.н.е.) е римска аристократка.

Биография 
Дъщеря е на римския политик Марк Порций Катон Млади и Атилия.

Тя е омъжена първо за Марк Калпурний Бибул, консул с Гай Юлий Цезар през 59 пр.н.е., и има с него един син. След смъртта на Бибул в гражданската война през 48 пр.н.е. тя се омъжва през 45 пр.н.е. за братовчед си Марк Юний Брут. С него има също един син, който през 43 пр.н.е. умира.

Тя знае за заговора срещу Цезар. През 42 пр.н.е., вероятно след смъртта на съпруга ѝ в битката при Филипи, Порция се самоубива.

Източници 

Жени от Древен Рим
Порции